Пётр Жарков:
 Жарков, Пётр Герасимович (1742—1802) — русский художник-миниатюрист, академик живописи.
 Жарков, Пётр Иванович (1891—1979) — протоиерей, член Псковской Миссии.